Eine Vielzahl der ursprünglichen portugiesischen Ortsbezeichnungen (exonymische koloniale Oikonyme) in der früheren portugiesischen Kolonie von Angola erhielten nach dessen Unabhängigkeit 1975 neue Namen, im Zuge der Entkolonialisierungsbemühungen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Umbenennungen aufgelistet, nach Provinzen sortiert.

Siehe auch 
 Liste der geänderten Ortsnamen in Mosambik nach 1975
 Liste der geänderten Ortsnamen in Guinea-Bissau nach 1974
 Liste von Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit in Afrika
 Liste von Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit in Osttimor

Einzelnachweise 

Angola nach 1975, Liste der geanderten Ortsnamen in
!Geanderte Ortsnamen nach 1975
!Geanderte Ortsnamen nach 1975
Portugiesische Sprache